Lenné-Park steht für:

 Lenné-Park (Ahrensfelde), Landschaftspark in Ahrensfelde
 Lenné-Park (Boitzenburger Land), Landschaftspark in Boitzenburger Land
 Lenné-Park (Feldafing), Landschaftspark in Feldafing